В одиночному розряді тенісного турніру WTA Swiss Open 1985, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Бонні Гадушек здобула титул, у фіналі перемігши Мануелу Малєєву-Франьєре 6-2, 6-2.

Сіяні гравчині 

  Мануела Малєєва-Франьєре (фінал)
  Бонні Гадушек (чвертьфінал)
  Бонні Гадушек (Переможниця)
 Відсутня
  Сільвія Ганіка (чвертьфінал)
  Габріела Сабатіні (чвертьфінал)
  Беттіна Бюнге (3-тє коло)
  Сільвія Ганіка (півфінал)

 Кеті Горват (чвертьфінал)
 Катрін Танв'є (2-ге коло)
 Мішелл Торрес (2-ге коло)
 Еліз Берджін (3-тє коло)
 Катарина Малеєва (чвертьфінал)
 Відсутня
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

WTA Swiss Open